Vitesse kwam in het seizoen 1997/1998 voor het negende seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1997/'98 onder leiding van trainer Henk ten Cate.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 3e met 70 punten; dit is het beste competitieresultaat sinds de invoering van het betaald voetbal. Vitesse plaatste zich hierdoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de kwartfinale uitgeschakeld door FC Twente.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de eerste ronde uitgeschakeld door SC Braga.

Nikos Machlas werd met 34 doelpunten topscorer van de Eredivisie en tevens de Europees topschutter van het seizoen 1997/98 (winnaar Gouden Schoen).

Bij aanvang van het seizoen speelde Vitesse nog in Nieuw-Monnikenhuize, het stadion dat sinds 1950 de thuisbasis was geweest. Op 21 december 1997 speelde Vitesse de laatste officiële wedstrijd in het stadion, tegen FC Twente (2–1 winst). Op 25 maart 1998 opende Vitesse haar nieuwe thuisbasis GelreDome, met een met 4–1 gewonnen wedstrijd tegen NAC. In het nieuwe stadion bleef Vitesse tot in het volgende seizoen ongeslagen. Gedurende het seizoen 1997/98 bezochten gemiddeld 13.798 toeschouwers de competitiewedstrijden van Vitesse in de beide stadions.

In 1997 is Tobias Swelheim onderscheiden als Gouden Vitessenaren.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1997/98
 KNVB beker 1997/98
 UEFA Cup 1997/98

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1997/98